Kenyatta ist der Familienname folgender Personen:

 Jomo Kenyatta (1893–1978), Kenias erster Ministerpräsident 
 Kamau Kenyatta (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Kristina Wambui Kenyatta-Pratt (* 1952), Tochter von Jomo und Ngina Kenyatta
 Ngina Kenyatta (* 1933), Ehefrau von Jomo Kenyatta
 Robin Kenyatta (1942–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Uhuru Kenyatta (* 1961), Sohn von Jomo Kenyatta, war von 2013 bis 2022 Präsident der Republik Kenia